MOA — Microlensing Observations in Astrophysics
 MOA — единица измерения плоского угла, равная одной угловой минуте